Il doppio del Los Angeles Open 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Jimmy Connors e Richard Pancho Gonzales hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (terzo turno)
 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinale)

  Arthur Ashe /  Robert Lutz (terzo turno) 
  Ilie Năstase /  Manuel Orantes (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1972